Cold Spring Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Cold Spring Farm (Maine), NRHP-Nr. 85000274
 Cold Spring Farm (Pennsylvania), NRHP-Nr. 00000966